La saison 1980-1981 du Championnat des Pays-Bas de football était la  de la première division néerlandaise à poule unique, l'Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est l'AZ Alkmaar qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat cette année. C'est le premier titre de l'histoire du club. L'AZ réussit même un doublé Coupe-championnat, en battant l'Ajax Amsterdam en finale de la Coupe des Pays-Bas.

C'est la première fois depuis la saison 1963-64 qu'un titre échappe au trio Ajax-PSV-Feyenoord. Il faudra attendre 28 ans et un nouveau titre de... l'AZ Alkmaar en 2008-2009 pour voir cet exploit renouvelé.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football D1 1980-81 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
Sport aux Pays-Bas en 1980
Sport aux Pays-Bas en 1981
Pays-Bas
Pays-Bas